Il doppio maschile  del Kremlin Cup 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marat Safin e Dmitrij Tursunov erano i detentori del titolo, ma loro non hanno partecipato insieme.
Safin ha fatto coppia con Tejmuraz Gabašvili, ma ha perso nel 1º turno contro Stephen Huss e Ross Hutchins.
Tursunov ha fatto coppia con Igor' Kunicyn, ma si sono ritirati per l'infortunio di Tursunov prima del match dei quarti contro Serhij Stachovs'kyj e Potito Starace.

Serhij Stachovs'kyj e Potito Starace hanno battuto in finale 7–6(4), 2–6, 10–6, Stephen Huss e Ross Hutchins.

Teste di serie

  Jordan Kerr /  Jamie Murray (primo turno)
  František Čermák /  Rogier Wassen (quarti)

  Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (semifinali)
  Igor' Kunicyn /  Dmitrij Tursunov (quarti, Ritirati per infortunio a Tursunov)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2008
ATP Tour 2008